Замошье — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 40 км к северо-востоку от Пскова и в 3 км к западу от деревни Торошино.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района